Presseux est le nom de deux localités en Belgique :
 Presseux, hameau de la commune de Libramont-Chevigny ;
 Presseux, hameau de la commune de Sprimont.